Sauvigney peut faire référence à deux communes françaises du département de la Haute-Saône et de la région Franche-Comté :
 Sauvigney-lès-Pesmes ;
 Sauvigney-lès-Gray.

Voir aussi